Динис од Португалије (Лисабон, 9. октобар 1261- Сантарем, 7. јануар 1325) је био краљ Португалије из Бургундске династије. Био је син Афонса III и Беатрис од Кастиље.

Породично стабло 

Рођени 1261.
Умрли 1325.
Краљеви Португалије